Pawieleckaja – stacja metra w Moskwie na linii Kolcewaja
 Pawieleckaja – stacja metra w Moskwie na linii Zamoskworieckaja

Zobacz też 
 Dworzec Pawelecki